Lupetto – cucciolo del lupo, animale della famiglia dei Canidi
 Lupetto – scout di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni.
 Lupetto – personaggio della Disney, figlio di Ezechiele Lupo
 Lupetto – capo di abbigliamento (maglioncino a maniche lunghe con collo alto)
 Lupetto – autocarro prodotto dalla OM nel 1959